P4 – inchiesta giudiziaria iniziata nel 2011
P4 – designazione provvisoria di un satellite di Plutone scoperto nel 2011
P4 – dente carnassiale superiore nei carnivori
Pentium 4 – processore della Intel
Laboratorio P4 – in medicina, tipo di centri di ricerca su agenti patogeni

Mezzi di trasporto
Pavesi P4 – trattore agricolo 
Opel P4 – automobile della Opel
Rover P4 – automobile della Rover
Peugeot P4 – fuoristrada militare della Peugeot
Ferrari 330 P4 – automobile da competizione della Ferrari
Classe P4 – nave militare sovietica